Děkanát Moravské Budějovice nebo děkanství moravskobudějovické je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 19 římskokatolických farností. Funkci děkana vykonává od 15. listopadu 1999 Mons. Mgr. Josef Brychta, farář farnosti Jemnice.

Externí odkazy 
 
 Biskupství brněnské: Děkanství moravskobudějovické

Moravské Budějovice
Děkanství moravskobudějovické
Náboženství v Moravských Budějovicích
Náboženství v okrese Třebíč